
Molekulska formula -{C18H23NO3}- se može odnositi na:
 -{3C-BZ}-
 Dobutamin
 Dihidrokodein
 Izoksuprin
 Metildihidromorfin
 Feneskalin
 Raktopamin